Ernst von Hessen ist der Name folgender Personen:

 Ernst Ludwig (Karl Albrecht Wilhelm) von Hessen und bei Rhein (1868–1937), letzter Großherzog von Hessen-Darmstadt, siehe Ernst Ludwig (Hessen-Darmstadt)
 Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt (1667–1739), Landgraf von Hessen-Darmstadt, siehe Ernst Ludwig (Hessen-Darmstadt, Landgraf) 
 Ernst von Hessen-Philippsthal (1846–1925), letzter Titularlandgraf von Hessen-Philippsthal  
 Ernst Konstantin von Hessen-Philippsthal (1771–1849), paragierter Landgraf von Hessen-Philippsthal, siehe Ernst Konstantin (Hessen-Philippsthal)
 Ernst von Hessen-Philippsthal-Barchfeld (1789–1850), russischer General der Kavallerie
 Ernst von Hessen-Rheinfels-Rotenburg (1623–1693), Landgraf von Hessen-Rheinfels und von Hessen-Rheinfels-Rotenburg sowie Stammvater der katholischen Rotenburger Quart, einer Gruppe von Seitenlinien im Haus Hessen, siehe Ernst I. (Hessen-Rheinfels-Rotenburg)
 Ernst II. Leopold von Hessen-Rotenburg (1684–1749), Landgraf von Hessen-Rotenburg, siehe Ernst II. Leopold (Hessen-Rotenburg)